Seznam sedmitisícovek obsahuje vrcholy, které mají nadmořskou výšku v rozmezí od 7000 do 7999 m a zároveň prominenci alespoň 100 m. Seznam vychází ze seznamu High Asia - All mountains and main peaks above 6650 m, který pro web 8000ers.com sestavil Eberhard Jurgalski. Některé chybějící údaje (většinou souřadnice) byly doplněny podle údajů dostupných na stránkách Peakbagger.com. Všechny uvedené vrcholy se nacházejí v Asii na území devíti států (Nepál, Čína, Pákistán, Indie, Bhútán, Afghánistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Kazachstán) a osmi pohoří (Himálaj, Karákóram, Hindúkuš, Pamír, Ťan-šan, Transhimálaj, Kchun-lun-šan a Východotibetská pohoří). Vzhledem k tomu, že mnoho vrcholů se nachází v odlehlých a nedostatečně zmapovaných oblastech, může se počet a pořadí sedmitisícovek průběžně měnit.

Seznam vrcholů

Související články 
 Osmitisícovka
 Seznam nejvyšších hor
 Nejvyšší nevylezené hory

Reference 

 
Seznamy hor a kopců podle výšky
Hory a kopce v Asii